Якима́нка — район Москвы. Расположен в Центральном административном округе. В состав района входит западная часть исторического Замоскворечья (граница с районом Замоскворечье проходит по улице Большая Ордынка) в пределах Садового кольца, а также Парк культуры им. Горького, Нескучный сад и ряд кварталов за Садовым кольцом (граница по Титовскому проезду, улицам Академика Петровского, Шаболовке, Конному переулку, Хавской, Мытной, 4-му Добрынинскому переулку, 1-му Добрынинскому переулку, ул. Коровий вал,). На территории района Якиманка расположена Государственная Третьяковская галерея. По подсчетам за 2021 год Якиманка стала одним из самых посещаемых мест в городе.

Этимология 
Район назван по главной улице. Якиманка (с конца XVIII в. это улица Большая Якиманка) получила название в честь придела Иоакима и Анны Благовещенской церкви, впервые построенной в 1493 и снесённой в 1969 г. Храм располагался на месте пересечения улицы Малая Якиманка и современного Якиманского проезда.

История

Допетровская Москва 

Главная страница: Кадашёвская слобода

Территория Замоскворечья заселялась начиная с XIV века. Осями расселения служили дороги на Калугу и Серпухов, нынешние улицы Большая Якиманка и Большая Ордынка, проходившие от переходов через Москву-реку к западу и востоку от Кремля. Западная, низменная часть нынешнего района Якиманка регулярно затапливалась рекой, поэтому городская застройка ограничивалась узкой полосой между двумя дорогами. Массовая застройка поймы к западу от улицы Якиманка началась только после постройки Бабьегородской плотины в 1830-х годах. Клевер в гербе района символизирует поля в пойме, на месте которых сегодня стоит выставочный зал на Крымском Валу.

Замоскворечье неоднократно разорялось захватчиками (Ольгерд, 1368 и 1370, Тохтамыш, 1382, Едигей, 1408, Мазовша, 1451). В начале XVI века князь Василий III расселил по периметру застройки слободы стрельцов; укрепления Скородома по трассе нынешнего Садового кольца были выстроены в 1591—1592 в правление Фёдора I. Этнический и сословный состав Якиманки в XVI—XVII веках включал:
 Постоянное присутствие татар (улица Большая Ордынка)
 Поселение иностранных наёмников на службе Василия I, Ивана Грозного и первых Романовых
 Поселение поляков, осевших в Москве после Смутного времени (Бабий городок, Старопанский переулок)
 Казаки (Казачьи переулки) и стрельцы (полк Богдана Пыжова в Пыжовском переулке)
 Голутвинская слобода коломенского Голутвина монастыря (одноимённые переулки у водоотводного канала)
 Собственно Кадашёвская слобода — поселение купцов, бондарей, ткачей (с 1613), работников монетного двора (с 1701) и примыкавшая к ней Слобода придворных переводчиков в Толмачёвских переулках
 Чёрная Екатерининская слобода пахарей у нынешнего храма Екатерины на Ордынке

XVIII век 

Лоскутная слободская организация Замоскворечья распалась в правление Петра I. 30 сентября 1696, после стрелецкого восстания, Пётр I провёл массовые казни стрельцов у ворот Земляного города; в 1720 последние стрелецкие полки были расформированы. Перенос столицы в Санкт-Петербург оставил без работы жителей придворных слобод; многие из них были насильно переведены на жительство в новую столицу. Исключая купеческую Большую Ордынку, Замоскворечье в течение XVIII века оставалось поселением «чёрных» пахарей и ремесленников. На окраинах вдоль Земляного вала возникли рынки и склады, обслуживавшие товарные потоки с юга (память о них сохранена в названиях Житной улицы, Мытной улицы и Коровьего Вала).

Строительство церкви Ивана Воина на Якиманке приписывается инициативе Петра I, Екатерининской церкви на Ордынке — Екатерине II. Пётр же заложил на Коровьем валу «житницы», амбары с зерном, взамен кремлёвских житниц, сгоревших в 1701 (на их месте сегодня Сенатский дворец).

В конце XVIII века за Земляным валом, в Нескучном Саду и по Калужской дороге, были построены усадьбы Голицыных, Демидовых, Трубецких и Строгановых. В 1793 г. князь Дмитрий Голицын завещал 900000 рублей на строительство первой в Москве публичной больницы. Первая очередь Голицынской больницы была построена в 1796—1802 гг. Матвеем Казаковым; расположенная рядом Первая Градская больница построена Осипом Бове в 1830-x гг.

XIX век 

Пожар 1812 года уничтожил бо́льшую часть Якиманки, исключая несколько кварталов у Земляного вала и пригородные больницы. Строительство Бабьегородской плотины в 1830-е снизило риск наводнений, но земля на Якиманке оставалась дешёвой, привлекая фабричные капиталы. Густав Лист основал первый механический завод на Болоте, непосредственно напротив Кремля. Крупные фабричные корпуса возникли на Берсеневке, в Голутвине и в конце Пятницкой улицы. Большинство из этих зданий сегодня перестроены под офисы или ожидают реконструкции. Первая в городе электростанция была построена на Берсеневке Яблочковым в 1880—1883; там же, на Берсеневке, продолжает работу историческая электростанция, построенная в 1902 для городской трамвайной сети.

Конец XIX века ознаменовался благотворительными и социальными проектами. Город и купечество финансировали строительство крупных домов бесплатных и дешёвых квартир на Болотной площади и Софийской набережной (в одном из бесплатных домов сегодня расположен офис Роснефти). Морозовская больница, первая детская хирургическая больница в городе, ведёт своё начало от операционной Красного Креста, открытой в 1896. Морозовы финансировали постройку существующего здания клиники на Большой Полянке; ещё одну больницу учредила Марфо-Мариинская обитель.

В 1892 открылась публике Государственная Третьяковская галерея; «старое» её здание построено в 1899—1904. Рядом стоящий приют для вдов и детей художников построен по завещанию Павла Третьякова в 1912 году.

Новейшая история 

В 1922 советская власть закрыла 22 храма Замоскворечья, в том числе храмы св. Иоакима и Анны, св. Марона, Григория Неокесарийского. В тридцатые годы в районе остался единственный действующий храм Иоанна Воина. Несмотря на снос церквей, урон исторической застройке в сталинское время был мал по сравнению с другими районами города. На Берсеневке, на месте Винно-соляного двора, возник Дом на набережной. В 1926 на Пятницкой построен первый в Москве жилищный кооператив. Генплан Москвы 1935 года предписывал замкнуть Бульварное кольцо в Замоскворечье по трассе Дворец Советов — Большой Толмачёвский переулок — Большой Устьинский мост. Контуры нереализованного кольца угадываются в сталинских зданиях Замоскворечья («Дом писателей», здания МЭРТ и Гостелерадио).

Существенным вкладом 1930-х годов было завершение Канала имени Москвы (1938), устранившее угрозу наводнений. Берега Москвы-реки и водоотводного канала были облицованы гранитом, все мосты были выстроены заново в 1935—1940.

В 1970-е-1980-е годы западная сторона Большой Якиманки была перестроена (см. Президент-отель, Выставочный зал на Крымском Валу); типовые многоэтажки появились также на Ордынке и Полянке (на месте старого Полянского рынка).

В 1990-е годы началась и продолжается «реконструкция» исторической застройки, а также многоэтажный новострой (Дом «Коперник» — 15 этажей). Город, однако, отказал архитектурному бюро Эрика фон Эгераата в строительстве высотного комплекса «Московский авангард» на Якиманке. В 2007—2008 завершается реконструкция исторической застройки на Берсеневке; реконструкция Софийской набережной и Болотной площади (т. н. проект «Золотой остров») приостановлена, исторические здания расселены.

Население

Достопримечательности района

Музеи 
 Государственная Третьяковская галерея (Лаврушинский переулок, улица Крымский Вал)
 Музей В. А. Тропинина и московских художников его времени (Щетининский переулок, 10)
 Центральный Дом художника (Крымский Вал, 10)

Храмы 
На территории района находятся православные храмы Москворецкого благочиния Московской городской епархии Русской православной церкви.

 Церковь Николая Чудотворца на Берсеневке (Храм Святителя Николы на Берсеневке в Верхних Садовниках, Берсеневская наб., 18-20-22с2)
 Храм святого Григория Неокесарийского в Дербицах (1668—1679, Большая Полянка, 29A)
 Храм Воскресения Христова в Кадашах (2-й Кадашевский пер., д. 7)
 Храм Марона Пустынника в Старых Панех (1727—1730, Большая Якиманка 32-2)
 Храм святителя Николая (Рождества Богородицы) в Голутвине (Первый Голутвинский переулок, 14)
 Храм святителя Николая в Толмачах (Малый Толмачёвский переулок, 9)
 Храм Троицы Живоначальной на Шаболовке (1885—1895, архитектор Н. В. Никитин, улица Шаболовка, 21)
 Храм Успения Богородицы в Казачьей слободе (1695—1697, Большая Полянка, 37)
 Храм Святой Великомученицы Екатерины на Всполье (Подворье Православной Церкви в Америке при Московском патриархате, ул. Большая Ордынка, 60/2, стр.4)

Театры 
 Театр эстрады

Памятники архитектуры 
 Палаты Аверкия Кириллова (XVII—XVIII века, Берсеневская наб., 18-22)
 Историческая застройка улицы Большая Ордынка и примыкающих переулков Кадашёвской слободы
 Дом Игумнова, посольство Франции (1888—1895, Большая Якиманка, 51)

Парки, скверы и зоны отдыха 
На территории района находится один из старейших и наиболее известных парков Москвы — Центральный парк культуры и отдыха имени Максима Горького (ЦПКиО им. Горького). В его состав входит также Нескучный Сад, парк искусств «Музеон», территория заказника «Воробьевы горы» («Воробьевы горы», впрочем, не входят в состав Якиманки). Кроме того, в районе расположены несколько небольших скверов, в том числе Якиманский сквер, сквер Ислама Каримова, у посольства Аргентинской республики, Репинский сквер, народные парки.

Парк Горького был открыт 12 августа 1928 года, имя писателя Максима Горького было присвоено ему в 1932-м. Процесс создания парка продолжался более 10 лет, вплоть до конца 30-х годов. Исторически в состав парка входит территория Нескучного сада, образованного в результате слияния трех усадеб XVIII века. В 2011 году в парке стартовала масштабная реконструкция, которую планировалось завершить к 90-летию ЦПКиО. В 2015 году в состав Парка Горького был включен парк искусств «Музеон» вместе с реконструированной в 2013 году Крымской набережной.

Сквер Ислама Каримова назван в честь первого президента Узбекистана в 2016 году. Ранее представлял собой безымянную зону отдыха, прилегающую к улице Большая Полянка. В 2018 году сквер был благоустроен и по итогам работ признан одним из лучших проектов благоустройства, выполненных в Москве за счет инвестора (за 2018 год). 18 октября 2018 года в сквере был открыт памятник Исламу Каримову. Монумент выполнен из бронзы.

Сквер Аргентинской республики был торжественно открыт в январе 2018 года в присутствии президента Аргентины Маурисио Макри с супругой. В зоне отдыха установлен мемориальный камень в честь дружбы российского и аргентинского народов.

Якиманский сквер находится на пересечении Якиманского проезда и улицы Большая Полянка. В сквере установлен памятник Георгию Димитрову. Авторы монумента — скульпторы К. М. Мерабишвили, М. К. Мерабишвили и архитектор Р. Н. Гвоздев.

Репинский сквер расположен на Болотной площади. Площадь — 4 га. В зоне отдыха установлен памятник И. Е. Репину, а также скульптурная композиция авторства Михаила Шемякина «Дети — жертвы пороков взрослых». В 2020 году территория сквера вошла в планы благоустройства в рамках реконструкции набережных острова Балчуг. Здесь установят малые архитектурные формы в стиле 40-х годов.

Общественный транспорт 
Московский метрополитен:
 ,  (у границы района) — север, центр
 , ,  (у границы района) — юг
  — у юго-восточной границы района
Наземный транспорт:
 Трамваи: 14, 26, 47
 Автобусы: м1, м4, м5, м6, Б, Бк, К, 111, 144, 144к, 196, 275, т4, т7, т8, т10, т79, н11

Список глав муниципального округа Якиманка 
 2004 — 2017 — Фомина Галина Васильевна

 2017 — 2022 — Морев Андрей Зиновьевич
 2022 — по настоящее время — Прокопенкова Светлана Владимировна

Список глав района Якиманка 
 1997—1998 — Соколовский Виктор Алексеевич
 1999—2001 — Гатилов Сергей Константинович
 2001—2002 — Носков Сергей Николаевич
 2002—2005 — Сендеров Юрий Григорьевич
 2005—2010 — Кузнецов Сергей Иванович
 2010—2013 — Столбов Михаил Аркадьевич
 2013—2014 — Джиоев Эдуард Джемалович
 2014—2015 — Алексахин Роман Николаевич
 2015—2017 — Романова Наталья Николаевна
 2018 — настоящее время— Макарова Елена Владимировна

Примечания

Ссылка 

 Управа района Якиманка
 Муниципальный округ Якиманка
 
 Портал о районе Якиманка
 Сообщество района Якиманка в Живом Журнале
 
 Instagram Управы Района Якиманка
 Страница управы Facebook